Jahn har flera betydelser, se även Jan

Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark
SSV Jahn Regensburg

Personer
 Alfred Jahn, polsk geograf
 Bettine Jahn (född 1958), östtysk häcklöpare
 Fredrik Jahn (född 1965), svensk entreprenör, keyboardist och låtskrivare
 Friedrich Jahn, österrikisk gastronom, grundare av Wienerwald
 Friedrich Ludwig Jahn (1778–1852), tysk patriot och gymnast
 Gunnar Jahn (1883–1971) norsk statistiker
 Gösta Jahn (1895–1980), svensk tonsättare, kusikdirektör, pianist och organist
Helmut Jahn (född 1940), tysk-amerikansk arkitekt
Johann Christian Jahn (1797–1846), tysk filolog
Otto Jahn (1813–1869), tysk filolog
 Ragnar Jahn (1924–2020)), svensk skådespelare
 Sabine Jahn (född 1953), östtysk roddare
 Thilo Jahn (född 1982), tysk journalist och programledare
 Torbjörn Jahn (1921–2003), svensk musiker och skådespelare, känd som Tompa Jahn

Tyska efternamn
Svenska efternamn